Цура́нов — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Цуранов, Михаил Николаевич (1904—1972) — советский государственный деятель и поэт.
 Цуранов, Юрий Филаретович (1936—2008) — советский стрелок-стендовик и тренер по стрельбе.